Le Premier ministre des îles Turques-et-Caïques est le chef de l'exécutif. Il est nommé par le parlement monocaméral, l'Assemblée des Îles Turques-et-Caïques.

Liste des premiers ministres

Turques-et-Caiques